Gaas (Landes), een gemeente in het Franse departement Landes
 Gaas (Burgenland), een plaats in de Oostenrijkse deelstaat Burgenland
 Gaas (materiaal), weefsel of vlechtwerk van metaaldraad met relatief grote mazen zoals:
 verband
 kippengaas
 schapengaas
 tule (textiel)
 Galliumarsenide (GaAs)